Troszki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Troszki, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Troszki, un village dans la voïvodie de Poméranie